

Musica 
 W l'Italia – singolo de La Famiglia Rossi del 2010.

Radio 
W l'Italia – programma radiofonico di RTL 102.5.

Televisione 
W l'Italia – programma televisivo del 2007 condotto da Riccardo Iacona
W l'Italia - Oggi e domani - programma televisivo del 2018 condotto da Gerardo Greco

Pagine correlate 
 Viva l'Italia